Squid (calmar en anglais) désigne notamment :
 Squid, une arme anti sous-marine britannique de la Seconde Guerre mondiale.
 SQUID, un magnétomètre utilisé pour mesurer des champs magnétiques très faibles.
 Squid, un logiciel pour serveur.

Voir aussi 
 Squid Game, série télévisée sud-coréenne